Трамбле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 38 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Трамбле, Антрен, Ла-Фонтенель i Сент-Уан-ла-Руері було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Куенон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 561 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1353,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Трамбле на сайті французького Національного інституту географії
 Трамбле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Трамбле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен